«Сфынтул Георге» () — молдавский футбольный клуб из села Суручены (3000 жителей). Клуб основан 11 июля 2003 года.

История 

До «Сфынтула Георге» в Сурученах выступала команда «Виктораш», образованная в 1999 году. До 1999 года клуб назывался «Тинереця». 11 июля 2003 года является датой основания «Сфынтула Георге». Идея создания клуба принадлежит Валериу Реницэ и Серджиу Караману. Клуб назван в честь святого Георгия Победоносца из-за того, что в Сурученах есть Свято-Георгиевский монастырь. Первый матч «Сфынтул Георге» сыграл в октябре 2003 года в рамках турнира для детей. Сейчас в футбольной школе занимаются около 230 воспитанников. Есть стадион с современной инфраструктурой, игровое натуральное и искусственное поля, также есть зал площадью 1000 квадратных метров для тренировок в зимний период.

В сезоне 2008/09 клуб занял 2 место в Дивизион «A», уступив только «Вииторулу», и вышел в Национальный Дивизион.

В апреле 2008 года клуб заключил соглашение о партнерстве с сайтом Moldfootball.com, а также клуб модернизировал свою эмблему.

В конце октября 2016 года клуб возглавили два тренера Вадим Борец и Константин Арбэнаш.

Достижения 
  Серебряный призёр Молдавии (1): 2019
  Обладатель Кубка Молдавии (1): 2020/21
  Финалист Кубка Молдавии (3): 2018/19, 2019/20, 2021/22
  Обладатель Суперкубка Молдавии (1): 2021
  Серебряный призёр Дивизиона «A» (1): 2016/17

Выступления в еврокубках

Текущий состав

Известные игроки 
  Вадим Кричмарь
  Юрий Ливандовский
  Олег Молла
  Виталий Жеребкин
  Вадим Гостев
  Герман Пятников
  Эрик Сакей

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте moldova.sports.md 
 Профиль на сайте soccerway.com 

Футбольные клубы Молдавии
Яловенский район